Глендейл () може да се отнася за някой от следните топоними в англоезични страни.

 Градове в САЩ
 Глендейл, щ. Аризона
 Глендейл, щ. Калифорния
 Глендейл, щ. Колорадо
 Глендейл, щ. Мисури
 Глендейл, щ. Орегон
 Глендейл (сити), щ. Уисконсин
 Глендейл (таун), щ. Уисконсин
 Глендейл, щ. Юта

 Други топоними
 Глендейл – община в Канада
 Глендейл – села в Канада (1), САЩ (3)
 Глендейл – др. селища във Великобритания (1), Нова Зеландия (1), САЩ (8)
 Глендейл – квартали в Австралия (1), Канада (1), САЩ (4)
 Глендейл – долина във Великобритания
 Глендейл (Glenndale) – летище в САЩ, щ. Индиана